US Open 2014 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2014 (tennis, mannen)
 US Open 2014 (tennis, vrouwen)
 US Open 2014 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2014 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2014 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2014 (golf) - een golftoernooi